Тере́нтьева — женская форма русской фамилии .

 Терентьева, Елена Евгеньевна (более известна под фамилией Съянова; род. 1965) — российская писательница и сценаристка, педагог, журналистка, радиоведущая.
 Терентьева, Ирина Игоревна (род. 1984) — литовская лыжница.
 Терентьева, Лидия Ивановна (1879—1933) — русский астроном.
 Терентьева, Любовь Борисовна (род. 1959) — российская писательница, драматург.
 Терентьева, Людмила Дементьевна (1862—1882) — русская революционерка, член партии «Народная воля».
 Терентьева, Надежда Андреевна (1881—после 1934) — русская революционерка.
 Терентьева, Наталия Ивановна (1926—2019) — советская и российская актриса.
 Терентьева, Нина Николаевна (род. 1946) — оперная певица.
 Терентьева, Нонна Николаевна (1942—1996) — советская актриса.
 Терентьева, Светлана Сергеевна (род. 1983) — российская хоккеистка. Двойные фамилии 
 Терентьева-Катаева, Мария Кузьминична (1906—1996) — русская поэтесса, прозаик.